zasłona – tkanina wieszana m.in. przy oknach.
 zasłona – sposób ustawienia zawodnika w koszykówce.
 zasłona – część konstrukcyjna hełmu chroniąca twarz.
 Zasłona – powieść Milana Kundery.